Autofagia (o autofagocitosi) – meccanismo cellulare di rimozione selettiva di componenti citoplasmatici danneggiati
 Autofagia – disturbo mentale non inserito nel DSM, o sintomo di disturbi mentali, caratterizzato da tentativi di procurarsi dolore attraverso morsi
 Autofagia – fenomeno di automutilazione negli insetti